Glückselig ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Johann Glückselig (1864–1934), deutscher Naturheilkundler, Theosoph und Paracelsusforscher
 Gaby Glückselig (1914–2015), deutschamerikanische Goldschmiedin
 Josef Glückselig (1908–1990), tschechischer Maler 
 Leo Glueckselig (1914–2003), austroamerikanischer Illustrator und Grafiker
 Maria Gerda Glückselig (1922–1993) österreichische Theaterschauspielerin, siehe Joana Maria Gorvin
 Zdeněk Glückselig (1883–1945), tschechischer Maler